В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Мануелу Малєєву 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Андреа Джегер (чвертьфінал)
  Пем Шрайвер (2-ге коло)
  Гана Мандлікова (переможниця)
 Відсутня

 Беттіна Бюнге (2-ге коло)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (півфінал)
 Гелена Сукова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1984